

Домбрувка-Косьцельна — село в гміні Шепетово Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Домбрувка-Косьцельна — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства